Osiek bezeichnet 

 eine Stadt in Polen
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz, siehe Osiek (Powiat Staszowski)

 Gemeinden und ihre Hauptorte in Polen
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz, siehe Gmina Osiek (Powiat Staszowski)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Kreis Brodnica, siehe Gmina Osiek (Powiat Brodnicki)
 in der Woiwodschaft Kleinpolen im Kreis Auschwitz, siehe Gmina Osiek (Powiat Oświęcimski)
 in der Woiwodschaft Pommern im Kreis Stargard, siehe Gmina Osiek (Powiat Starogardzki)

 weitere Ortschaften in Polen
 ein Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Godkowo
 ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Jarocin
 ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Kościan
 ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Nowe Skalmierzyce
 ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Pakosław
 ein Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Olkusz
 ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Fabianki
 ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Koronowo
 ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Obrowo
 ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Solec Kujawski
 ein Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Dobiegniew
 ein Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Lubsko
 ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Galewice
 ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Kocierzew Południowy
 ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Bulkowo
 ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Czerwińsk nad Wisłą
 ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Joniec
 ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Mochowo
 ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Zawidz
 ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kostomłoty, siehe Osiek (Kostomłoty)
 ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Lubin
 ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Oława
 ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Żmigród, siehe Osiek (Żmigród)
 ein Dorf in der Woiwodschaft Oppeln, Gemeinde Strzelce Opolskie, siehe Osiek (Strzelce Opolskie)
 ein Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Linia
 ein Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Koziegłowy
 ein Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Wierzchowo

 Seen in Polen
 in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Dobiegniew
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Węgorzewo

Siehe auch
 Osijek, Stadt in Kroatien